Поручі — частина обладунку, що захищає руки
 Поручі — назва нарукавників, елементів богослужбового облачення священнослужителів.